Джо́рдж Кли́нтон:
 Клинтон, Джордж (1686—1761) — британский адмирал, отец генерала Г. Клинтона.
 Клинтон, Джордж (1739—1812) — 4-й вице-президент США.
 Клинтон, Джордж (род. 1941) — афроамериканский композитор, один из первых создателей  музыки фанк.
 Клинтон, Джордж Артур (1850—1913) — английский кларнетист.
 Клинтон, Джордж Стенли (род. 1947) — американский композитор, кинокомпозитор, сонграйтер.